Reg est un type particulier de désert.

Toponymes

Reg, un district de la province de Kandahâr.
Reg, un district de la province de Helmand.

Acronymes 

REG est un acronyme pouvant faire référence à :
 Réticulum endoplasmique granuleux aussi appelé Réticulum endoplasmique rugueux, un type d'organite cellulaire.

 la dénomination de plusieurs régiments étrangers de génie ( REG et  REG)
 Random Event Generator (générateur d'événements aléatoires), qui est la dénomination utilisée pour des équipements utilisée dans une catégorie d'expériences en parapsychologie, dont le but est de démontrer une hypothétique influence de l'esprit sur la réalité. Un exemple de ce type d'équipement est le tychoscope.
 La Revue des études grecques, souvent abrégée en REG dans les notes bibliographiques.

Autres 
.reg est une extension de fichier utilisée par la base de registre de Windows,

Pseudonyme 
 Inès Reg (1992-), est une humoriste de stand-up française.